Апарат може да се отнася за:

 апарат в техниката;
 съвкупност (система) от специални процедури и функции в някоя от науките (например логически апарат);
 апарат (биология) - съвкупност от органите в организма, изпълняващи една обща функция (например вестибуларен апарат); апарат на Голджи
 съвкупност от организационни структури, обслужващи определен отрасъл, или щатът на някое учреждение (например държавен апарат, апарат на Държавна сигурност)